Samtse Football Club era um clube de futebol do Butão. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2012–13.

Clubes de futebol do Butão